Polski owczarek nizinny
 Polska Organizacja Narodowa
 Pasywne sieci optyczne